Implerstraße (München), een straat in München.
Implerstraße (metrostation), een station van de metro van München.